Джин Хершолт (,при рождении Жан Пьер Херсхольт — ; 12 июля 1886 — 2 июня 1956) — американский актёр и переводчик датского происхождения.

Биография 
Джин Хершолт родился в Копенгагене в семье актёров, выступавших в Датском народном театре. В юности много гастролировал с родителями по Европе, а в 1906 году, после окончания художественного училища в Копенгагене, дебютировал в кино в одном из немецких фильмов. В 1913 году Хершолт иммигрировал в США, где продолжил актёрскую карьеру. Одной из первых успешных голливудских ролей актёра стал Маркус в немой драме Эриха фон Штрогейма «Алчность» (1924). В последующие четыре десятилетия Джин Хершолт снялся почти в сотне кинолент, запомнившись своими ролями в фильмах «Гранд Отель» (1932), «Деревенский доктор» (1936) и «Хейди» (1937). Из-за его датского акцента ему часто доставались роли докторов, профессоров и представителей европейской интеллигенции.

В 1939 году Джин Хершолт стал одним из основателей фонда помощи работникам киноиндустрии, который содействовал в оказании различной социальной помощи представителям данной отрасли. Благодаря фонду, в Вудленд-Хиллз, пригороде Лос-Анджелеса, был создан загородный дом и больница для престарелых деятелей кинематографа. Деятельность Джина Хершолта была высоко оценена в Голливуде, что привело к появлению в 1956 году гуманитарной премии Джина Хершолта в рамках вручения наград Американской киноакадемии.

С 1945 по 1949 году Джин Хершолт возглавлял Академию кинематографических искусств и наук. В 1948 году, во многом благодаря своей благотворительной деятельности, актёр был удостоен Ордена Данеброг, второго по значимости в Дании. Он также дважды становился лауреатом почётной премии «Оскар» — в 1940 и в 1950 году. В 1955 году на церемонии «Золотого глобуса» актёру была вручена премия Сесиля Б. Де Милля. Хершолт также является обладателем двух звёзд на Голливудской аллее славы — за вклад в киноиндустрию и радио.

Джин Хершолт известен не только как актёр, но и как , варианты переводов которого сказок Ханса Кристиана Андерсена на английский язык до сих пор считаются одними из лучших.

Супругой актёра была Виа Хершолт, с которой он был в браке с 1914 года до своей смерти от рака в 1956 году. Канадский актёр Лесли Нильсен приходился Хершолту племянником.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в США из Дании
Киноактёры США
Радиоведущие США
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Лауреаты премии Сесиля Б. Де Милля
Президенты Академии кинематографических искусств и наук
Голливудская «Аллея славы»
Умершие от рака
Похороненные на кладбище Форест-Лаун